Empiricus ist

 ein Beiname von Marcellus Empiricus
 ein Vertreter der Schule der Empiriker (Ärzteschule)
 lateinisch für Empiriker
 Vertreter der Empirie
 Vertreter des Empirismus